Cognac eller konjak kan syfta på:

 Cognac (dryck) – en spritdryck från Frankrike
 Cognac, Charente - en kommun i departementet Charente i sydvästra Frankrike

Se även
 Konjak – flera
 Brandy (spritdryck)